Commer – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Commer – miejscowość i gmina we Francji